Die Normenfamilie ISO 8859, genauer ISO/IEC 8859, der Internationalen Organisation für Normung definiert in 15 verabschiedeten und einer verworfenen Teilnorm verschiedene 8-Bit-Zeichensätze für die Informationstechnik, darunter:
 ISO 8859-1 war im Dezember 2020 mit 1,7 % die zweithäufigste Kodierung von Websites, nach UTF-8 mit 95,9 %.
 ISO 8859-9 wird von 0,1 % aller Websites verwendet.
 die übrigen Teilnormen spielen in der Praxis keine Rolle.

Allgemeiner Aufbau der Zeichensätze 
 Die ersten 128 Positionen sind bei allen Teilnormen identisch und entsprechen den Zeichen des 7-Bit-Satzes US-ASCII.
 00hex bis 1Fhex sowie 7Fhex stellen Steuerzeichen dar. Die Bedeutung der Zeichen wird in dieser Norm nicht definiert.
 20hex bis 7Ehex enthalten druckbare Zeichen (Buchstaben, Ziffern, Interpunktionszeichen ...)
 Die Zeichen 7Fhex bis 9Fhex werden in der Norm nicht definiert ("Their use is outside the scope of ISO/IEC 8859; it is specified in other International Standards, for example ISO/IEC 6429.")
 Die letzten 96 Positionen (A0hex bis FFhex) enthalten regionale Sonderzeichen und machen den Unterschied zwischen den Teilnormen aus. Sie sind unten in Tabellenform dargestellt. Die Zeichenzuordnung insbesondere von ISO 8859-1 spiegelt dabei den Aufbau von ASCII wider.
 A0hex bis BFhex enthält hauptsächlich Satz- und Sonderzeichen.
 C0hex bis DFhex enthält hauptsächlich Großbuchstaben.
 E0hex bis FFhex enthält hauptsächlich Kleinbuchstaben.

Anmerkungen 
 Der häufig benutzte Latin-1-Zeichensatz ist identisch mit den ersten 256 Zeichen des Unicode-Zeichensatzes.
 Der neuere Latin-9-Zeichensatz (ISO 8859-15) unterscheidet sich nur an 8 Positionen vom Latin-1-Zeichensatz; unter anderem wurde das allgemeine Währungszeichen ¤ durch das Eurozeichen € ersetzt.
 Innerhalb der Normenfamilie wurde kein Zeichensatz „ISO 8859-12“ festgelegt. Die Bezeichnung wurde vorübergehend für zwei verschiedene Vorschläge benutzt, aber keiner der beiden wurde als Standard beschlossen.
 Die ISO-8859-Normen werden von ISO/IEC nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Die Zeichensätze wurden durch ISO UCS abgelöst das inhaltsgleich zum Unicode-Standard ist. Dieser findet vor allem in Form der UTF-8-Kodierung Verbreitung.

Buchstaben für die deutsche Sprache 
Die deutschen Umlaute Ä = C4hex, ä = E4hex, Ö = D6hex, ö = F6hex, Ü = DChex und ü = FChex sowie das kleine Eszett ß = DFhex sind in zehn Teilnormen der Latin-Gruppe jeweils auf den gleichen Positionen bzw. mit dem gleichen Code vorhanden. Eine Kompatibilität zwischen diesen Normen zumindest für deutschsprachige Texte ist damit gegeben.

Lediglich in den Teilnormen für die Alphabete -5 Kyrillisch, -6 Arabisch, -7 Griechisch, -8 Hebräisch und -11 Thai sind die deutschen Sonderzeichen nicht verfügbar.

Tabelle der regionalen Sonderzeichen 
An Position A0hex liegt stets das geschützte Leerzeichen (engl. non breaking space, NBSP) und an ADhex meist der bedingte Trennstrich (engl. soft hyphen, SHY), der nur am Zeilenende sichtbar ist. Weitere mit Buchstaben symbolisierte Zeichen sind im Hebräischen die bidirektionalen Steuerzeichen LRM und RLM an Position FDhex bzw. FEhex. Leere Felder sind entweder (noch) nicht belegt oder können auf dem verwendeten System nicht angezeigt werden.

Ergänzungen und Änderungen in der Version 2003 des Standards.
Nicht definierte Zeichen sind grün hinterlegt.

Siehe auch 
 ISO 6937
 DEC Multinational Character Set
 Macintosh Roman (MacRoman)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Text: Unicode-Werte der 8859-Zeichensätze

 
Iso 8859